Kráter Koperník se nachází:

 Koperník (kráter na Měsíci)
 Koperník (kráter na Marsu)